est la formule brute de plusieurs isomères.

 irinotécan, numéro CAS 
 phycoérythrobiline, numéro CAS 
 phycocyanobiline, numéro CAS